25-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2018 год состоялась 27 января 2019 года в Shrine Auditorium (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Номинанты были объявлены 12 декабря 2018 года. Церемония транслировалась в прямом эфире на каналах TNT и TBS, её ведущей выступила актриса Меган Маллалли

Почётный приз за жизненные достижения был вручён актёру Алану Алде.

Лауреаты и номинанты

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

Телевидение

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Лучший каскадёрский ансамбль в комедийном или драматическом сериале

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

См. также 
 «Оскар» 2019 — (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 2019 — (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2019 — (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 2019 — (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Спутник» 2019 — (премия Международной пресс-академии)
 «Золотая малина» 2019 — (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Номинанты 25-й церемонии на официальном сайте премии Гильдии киноактёров США 
 Variety.com. SAG Awards: ‘Black Panther,’ ‘Mrs. Maisel,’ ‘This Is Us’ Take Ensemble Prizes 
 Премия Гильдии киноактёров США-2019 на сайте IMDb

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
2019 год в Калифорнии
События 27 января
Январь 2019 года
Гильдия киноактёров США
Гильдия киноактёров США